Чжен Чжи () е китайски футболист, полузащитник. Капитан на отбора на Гуанджоу Евъргранд и националния отбор на . В България името му често се среща като Женг Жи.

Кариера 
Юноша е на Ляолин Чуане, но не успява да дебютира за мъжкия тим, след като клубът изпада във финансова криза и не може да регистрира нови играчи. Чжи започва кариерата си като нападател, но по-късно е преместен на позицията на защитник. През 2001 г. преминава в тима на Женшен Руби. На следващата година дебютира за националния тим на Китай, където е използван на всички полеви позиции. През 2004 г. става шампион на Китай с Женшен и финалист в турнира за Купата на Азия. Чжи е част от идеалния тим на турнира, като изиграва основна роля за второто място на китайския отбор.

В началото на 2005 г. Чжи подписва с Шандонг Луен. Там Чженг започва да бъде използван като плеймекър и извежда отбора до шампионска титла и купа на страната през 2006 г. Тогава халфът е признат и за футболист на годината в Китай със своите 21 гола в 26 мача от шампионата. През 2007 г. халфът е взет под наем от Чарлтън Атлетик. Дебютира в мач с Манчестър Юнайтед, влизайки като резерва на мястото на Амди Файе. Първия си гол във Висшата лига отбелязва през март срещу Нюкасъл Юнайтед. Чарлтън не успява да се спаси от изпадане и в края на сезона Чжи се завръща в Шандонг. През август 2007 г. е закупен от Чарлтън за 2 млн. паунда. Полузащитникът става основен играч на Чарлтън и в началото на 2008 г. е класиран на 5-о място в класацията на FourFourTwo за играч на годината във Футболната лига.

През лятото на 2008 г. е капитан на китайския национален отбор на Олимпиадата в Пекин. По това време интерес към него има от Уест Бромич Албиън, но трансферът пропада. През сезон 2008/09 Чжи играе доста по-малко и след края на сезона напуска отбора. През септември 2009 г. преминава в Селтик със свободен трансфер. Престоят му в Шотландия обаче е разочароващ – 16 мача и само 1 отбелязан гол.

От 2010 г. играе в Гуанджоу Евъргранд. Чжи помага на тима да спечели промоция в Суперлигата на Китай и да е неизменен шампион в периода 2011 – 2016. От 2011 г. Чженг е капитан на Гуанджоу. През 2013 г. печели Шампионската лига на Азия и е избран за футболист на годината в Азия. Между 2012 и 2015 г. Чжи е избиран за играч на годината в китайската Суперлига. През 2015 г. печели за втори път азиатската Шампионска лига.

Успехи

Клубни 
 Шампион на Китай – 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Китайска Първа лига – 2010
 Купа на Китай – 2006, 2012
 Суперкупа на Китай – 2012, 2016
 Шампионска лига на Азия – 2013, 2015

Индивидуални 
 Футболист на годината в Азия – 2013
 В идеалния отбор на Купата на Азия – 2004
 В идеалния отбор на Шампионската лига на Азия – 2013, 2015
 Футболист на годината в Китай – 2002, 2004
 Футболист на годината в китайската Суперлига – 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Профил в soccerway
 Профил в transfermarkt
 Профил в national-football-teams.com

Китайски футболисти
Футболисти на Чарлтън
Футболисти на ФК Селтик
Футболисти на Гуанджоу Евъргранд
Спортисти на летните олимпийски игри 2008